Kamarás oder Kamaras ist der Familienname folgender Personen:

 Aristidis Kamaras (* 1939), griechischer Fußballspieler
 Iván Kamarás (* 1972), ungarischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Máté Kamarás (* 1976), ungarischer Musicaldarsteller und Sänger